Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mutua Madrileña Masters Madrid 2008. Für das Turnier der Kategorie ATP Masters Series qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 12. Oktober 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 112 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Madrid